SPDM bezeichnet:
 Special Purpose Dexterous Manipulator, robotisches Armsystem der Internationalen Raumstation
 Spectral Precision Distance Microscopy, eine Methode zur hochauflösenden Mikroskopie, siehe Vertico-SMI #Spectral Precision Distance Microscopy (SPDM)

Abkürzung